Кемпферол представляет собой природный флавонол, разновидность флавоноидов, обнаруженный в различных растениях и продуктах растительного происхождения, включая капусту, бобы, чай, шпинат и брокколи. Кемпферол является фитоэстрогеном.

Нахождение 
Кемпферол является вторичным метаболитом, обнаруженным во многих растениях, продуктах растительного происхождения и традиционных лекарствах. Кемпферол широко распространен в различных родах растений: живокость (Delphinium), камелия (Camellia), барбарис (Berberis), цитрус, капуста, лук, яблоня и другие. В этих растениях кемпферол связан с различными фрагментами гликозидов. Он также был обнаружен в различных лекарственных растениях: акация нильская, алоэ, шафран посевной, гинкго билоба, зверобой продырявленный, эмблика, смородина чёрная и розмарин лекарственный.

Влияние на организм 
Кемпферол обладает широким спектром фармакологического воздействия на воспаление, окисление и регуляцию опухолей и вирусов. Кемпферол оказывает множественное терапевтическое воздействие на заболевания печени, может не только защищать паренхиматозные клетки печени с помощью различных антиоксидантных и антиапоптотических механизмов, но и снижать иммунный воспалительный ответ в микроокружении печени, тем самым предотвращая клеточный апоптоз. Большое количество доклинических исследований подтвердили положительную роль кемпферола в профилактике и лечении рака молочной железы. Сообщается, что кемпферол является подходящим соединением для терапии ревматоидного артрита.

Биодоступность 
Кемпферол плохо всасывается, имеет крайне низкую биодоступность при пероральном приеме. Однако сообщалось, что комбинация кемпферола с другими противоопухолевыми средствами усиливает действие противоракового средства. Например, комбинация кемпферола с кверцетином значительно усиливает противораковые эффекты кверцетина.

Побочные эффекты 
Кемпферолы вызывают некоторые дополнительные побочные эффекты. Например, потребление кемпферола снижает биодоступность железа и/или снижает уровень фолиевой кислоты в клетках, что может вызывать некоторые аномальные эффекты у пациентов с дефицитом железа и/или фолиевой кислоты.

Примечания 

Фенолы
Флавоны
Енолы
Прогестогены
Фитогормоны
Фитоэстрогены